Arányi Dezső (1854–1918) színész, író, városi tanácsos
 Arányi Dezső (1867–1923) operaénekes (tenor)